Руэте () — испанская фамилия. Известные носители:

 Руэте, Хулиан (1887—1939) — испанский футболист, тренер, арбитр и один из самых влиятельных спортивных деятелей начала XX века в Испании. Президент Атлетико Мадрид (1912—1919 и 1920—1923), президент коллегии арбитров Испании.
 Сильва Руэте, Хавьер (1935—2012) — перуанский политический и государственный деятель.